Мануэл де Браганса (; 3 августа 1697, Лиссабон — 3 августа 1766, Белаш), граф де Орен — португальский инфант, кандидат на польский престол в 1731—1733 годах.

Пятый сын короля Португалии Педру II и принцессы Марии Софии Нойбургской.

Авантюрист по натуре, в возрасте 18 лет 4 ноября 1715 он без разрешения короля покинул Лиссабон на английском корабле в компании сына графа Таруки Мануэла Телиша да Силвы и одного слуги, взяв с собой 20 000 крузадо и вексель на такую же сумму. Его брат король Жуан V послал за ним вдогонку английский фрегат, но беглец 14 ноября высадился в Амстердаме.

Три месяца он вел в Гааге разгульную жизнь. Посол Луиш да Кунья жаловался графу Ассумару на «вечеринки, гонки на санях и танцы до 7 часов утра», которые устраивал инфант. Король требовал его возвращения, и инфант приехал в Париж, где остановился у графа да Рибейра Гранде, но затем сбежал в Германию, намереваясь принять участие в австро-турецкой войне.

1 августа 1716 Мануэл явился в лагерь принца Евгения Савойского и уже через четыре дня участвовал добровольцем в битве при Петервардейне, преследовал отступавших турок и был ранен. Затем участвовал во взятии Темешвара. В следующем году, уже официально поступив на австрийскую службу, принял участие во взятии Белграда.

После подписания Пассаровицкого мира 24 декабря 1718 был произведен в генерал-фельдвахтмейстеры, командовал кирасирским полком в Силезии. В 1721 году в рассуждение знатности в сочетании с военными заслугами был пожалован Карлом VI в рыцари ордена Золотого руна.

В 1728 году был одним из претендентов на руку Марии Зофьи Сенявской, одной из богатейших невест Польши. При этом пользовался поддержкой Габсбургов, намеревавшихся через этот брак укрепить свои позиции в королевстве в виду предстоявшей борьбы за Польское наследство.

В 1731 году приезжал в Россию, где неудачно сватался к императрице Анне Ивановне.

В том же году австрийский посол в Варшаве граф фон Вильчек начал агитировать за кандидатуру Мануэла, проживавшего в Бреслау.

13 ноября 1732 в Берлине был подписан так называемый договор Левенвольде, также известный, как «Союз трех черных орлов», по которому Австрия, Пруссия и Россия согласились поддержать инфанта в борьбе за польский престол. Император этот договор не ратифицировал, но сторонникам Мануэла были направлены субсидии. Часть расходов австрийцы планировали переложить на Португалию, но Жуана V эта авантюра не заинтересовала.

Русский посол в Вене Людвиг Ланчинский 16 мая 1733 писал в Петербург, что португальский двор вроде бы был готов дать миллион или два гульденов, но время платежа не назначил и деньги так и не перевел.

Слабость позиций сторонников инфанта к лету 1733 года вынудила Австрию и Россию отказаться от его поддержки и заключить договор с Фридрихом Августом II. В качестве компенсации Мануэл 26 октября 1733 был произведен в генерал-фельдмаршал-лейтенанты, а 16 августа 1734 в генерал-фельдмаршалы.

Наделав много долгов, которые король Жуан V выплатил, частично вычтя их сумму из наследства Мануэла, инфант 21 октября 1734 вернулся в Португалию.

В 1734 года он основал «деревенский двор» в Белаше, в поместье графа Помбейру, планировал новые авантюры, искал подходящую невесту и слал письма Жуану V с просьбами подыскать какую-нибудь корону. В 1737 году он снова бежал, на этот раз через Испанию во Францию, рассчитывая стать королем Корсики, где началось восстание против генуэзцев, но король Португалии сообщил европейским дворам, что больше долги своего брата платить не будет, и тому в следующем году пришлось вернуться на родину.

В 1740 году с Мануэлом связался другой португальский авантюрист, Педру де Ратиш Энеким, двадцать лет проживший в Бразилии, и предлагавший инфанту стать королем этой страны. После встречи с Мануэлом Энеким был немедленно арестован инквизицией, а через четыре года сожжен за ересь. Поскольку он покинул Бразилию еще в 1722 году, маловероятно, что за ним стояли какие-то реальные заговорщики из колонии.

Остаток жизни Мануэл провел в Белаше, в компании писателей и художников, и умер там в свой 69-й день рождения. Был холост.

Литература 

 , S. 78

Ссылки 

 
 

Австрийские генерал-фельдмаршалы
Браганса